Puchar Ameryki Północnej w skeletonie 2014/2015 – 15. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Park City 13 listopada 2014 roku, a zakończył się 25 stycznia 2015 roku w Calgary.

Kalendarz Pucharu Ameryki Północnej

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2014 w skeletonie
2015 w skeletonie
2014 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie
2015 w Kanadzie
Puchar Ameryki Północnej w skeletonie